Ród Gąsieniców – tytuł trylogii Józefa Kapeniaka
 Ród Gąsieniców – tytuł powieści, pierwszej części trylogii Józefa Kapeniaka
 Ród Gąsieniców – polski serial telewizyjny